Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2019 () проводился с 19 по 27 января 2019 года в городе Принс-Альберт (провинция Саскачеван) на аренах Art Hauser Centre и Prince Albert Golf & Curling Club среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 70-й раз для юниоров-мужчин, в 49-й раз для юниоров-женщин, в 7-й раз в провинции Саскачеван и во 2-й раз в городе Принс-Альберт.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на .

В мужском и женском турнире принимало участие по 14 команд, представляющих провинции и территории Канады. В женском турнире не была представлена команда Юкона, поэтому вместо неё была добавлена «Команда по приглашению» (обозначена также как «Saskatchewan Host», скип Skylar Ackerman) из Саскачевана — провинции-хозяйки чемпионата.

В мужском турнире чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (команда, которую возглавлял скип Tyler Tardi, стала чемпионом в 3-й раз и в 3-й раз подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип J.T. Ryan). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Rylan Kleiter).

В женском турнире чемпионом стала (10-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (команда, которую возглавляла скип Selena Sturmay, стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Sarah Daniels). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Новая Шотландия (скип Kaitlyn Jones).

Титульный спонсор чемпионата — компания по производству техники для сельского хозяйства New Holland.

Официальный хештег турнира: #CJCC2019.

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой, занявшей 1-е место на групповом этапе.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Время начала матчей указано по UTC-6.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Турнирные таблицы по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в тай-брейк за выход во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool) с 4-го места
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

Тай-брейк 
23 января, 09:00

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании классификационного розыгрыша

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 26 января, 19:00

Финал. 27 января, 15:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Турнирные таблицы по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места
«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Тай-брейк 
25 января, 14:00

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании классификационного розыгрыша

«W» — победа в матче этих команд на 1-й стадии группового этапа; «L» — поражение на 1-й стадии

Плей-офф 

Полуфинал. 26 января, 13:00

Финал. 27 января, 10:00

Итоговая классификация

Награды 

 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: J.T. Ryan ()
 Среди женщин: Mackenzie Zacharias ()

 Приз за честную игру (Fair Play Awards)

По результатам голосования официальных представителей () определяется среди мужских и женских команд игрок на каждой позиции, а также тренер.

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Dean Kleiter ()
 Среди тренеров женских команд: Michel St-Georges ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования event officials.
 Karlee Burgess ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского юниорских чемпионатов Канады 2019

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в Канаде в 2019 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Саскачеване
Январь 2019 года